All Because of You – singolo degli U2 del 2005
 All Because of You – singolo di Marques Houston del 2005
 All Because of You – singolo di Julia Volkova del 2011